SHT steht als Abkürzung für:

 Sächsischer Handwerkstag
 Schädel-Hirn-Trauma
 Schleswig-Holstein-Tarif
 Segway Human Transporter, siehe Segway Personal Transporter
 Seinäjoen Hockey Team, siehe S-Kiekko
 Sicherheitstraining, siehe Fahrsicherheitstraining
 Spalthauttransplantation

Abkürzung